Лодовіко Павоні (1784—1849) — італійський римо-католицький священик. Беатифікований.
 П'єр Людовіко Павоні (* 1926) — італійський кінооператор, режисер, продюсер і сценарист.
 П'єрфранческо Павоні (* 1963) — італійський легкоатлет, срібний призер чемпіонату світу-1983.
 Рето Павоні (* 1968) — швейцарський хокеїст та тренер.
 Рікардо Павоні (* 1943) — уругвайський футболіст та тренер, грав на позиції захисника. Триразовий чемпіон Аргентини. Чотириразовий володар Кубка Лібертадорес. Володар Міжконтинентального кубка.
 Роберто Павоні (* 1991) — британський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Хосе Луїс Павоні (* 1954) — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Семиразовий чемпіон Аргентини.
італійські прізвища